Józef et Wiktoria Ulma étaient un couple de Polonais qui vivait à Markowa, près de Rzeszów dans le Sud-Est de la Pologne, pendant l'Occupation du pays par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Tous deux furent des Justes qui s'efforcèrent de sauver des familles juives polonaises en les cachant sous leur propre toit au moment de l'Holocauste. Pour cette raison, ils furent (avec leurs enfants) tués lors d'une exécution sommaire, comme des milliers de leurs compatriotes catholiques, avec les Juifs qu'ils cachaient.

Les sauveteurs et les sauvés 

Au début de la Deuxième Guerre mondiale, Józef Ulma (né en 1900) était un citoyen important dans son village de Markowa : bibliothécaire et photographe, c'était un homme actif dans le domaine social et dans l'Association de la jeunesse catholique. Il était producteur de fruit et apiculteur. Sa femme, Wiktoria, de son nom de jeune fille Niemczak (née en 1912), était femme au foyer. Les Ulma avaient six enfants : Stanisława, Barbara, Władysław, Franciszek, Antoni et Maria. Un autre enfant aurait dû naître quelques jours seulement après l'exécution de la famille, en 1944.

Un an et demi auparavant, pendant l'été et l'automne 1942, la police militaire allemande déporta plusieurs familles juives de Markowa dans le cadre de la Solution Finale. Seuls ceux qui furent cachés dans les maisons des paysans polonais ont pu survivre. Huit Juifs trouvèrent refuge chez les Ulma : six membres de la famille Szall (Szali) originaires de Łańcut comprenant le père, la mère et quatre fils, ainsi que deux filles de Chaim Goldman, prénommées Golda et Layka. Józef Ulma les cacha dans son grenier. Ils participaient aux travaux de l'exploitation pour alléger les dépenses engagées par leur présence à la maison.

Punis de mort 
Le matin du , un détachement de l'Ordnungspolizei  venue de Łańcut sous le commandement du lieutenant Eilert Dieken (d) arriva à la maison qui se situait à la sortie du village. Ils avaient été informés auparavant de la cache des Juifs par Włodzimierz Leś – un agent de la Police bleue d'origine ukrainienne – qui connaissait la famille Szall à Łańcut et avait récupéré leur propriété là-bas. Les Allemands ont encerclé la maison et capturé les huit Juifs des familles Szall et Goldman. Ils les abattirent d'un coup de feu derrière la tête – comme l'a rapporté Edward Nawojski. Il fut témoin oculaire ainsi que d'autres personnes qui avaient reçu l'ordre d'assister aux exécutions.

Puis les  allemands tuèrent Wiktoria, qui était enceinte, et son mari, de sorte que les villageois puissent voir quelle punition les attendrait s'ils cachaient des Juifs. Les six enfants commencèrent à crier à la vue des cadavres de leurs parents. Après en avoir référé à son supérieur, Joseph (Jan) Kokott (23 ans), un Tchèque Volksdeutsche des Sudètes qui servait dans la police allemande, tua trois ou quatre des enfants, tandis que le reste des enfants étaient abattus par les autres policiers. En quelques minutes, 16 personnes avaient été tuées, auxquelles il convient d'ajouter l'enfant que portait Wiktoria qui était proche du terme. Les noms de certains autres bourreaux nazis sont aussi connus car ils allaient fréquemment dans le village. Il s'agit de : Michael Dziewulski et Erich Wilde. 

Le chef du village, Teofil Kielar, reçut l'ordre d'enterrer les victimes avec l'aide d'autres témoins. Il demanda au chef du commando allemand, qu'il avait connu lors d'inspections antérieures dans le village et pour des affaires concernant l'alimentation, pourquoi les enfants avaient été tués eux aussi. Et Dieken répondit, en allemand, «"Pour que vous n'ayez aucun problème avec eux." . Les victimes ont été, dans l'immédiat, enterrées sur place dans deux fosses, l'une pour la famille Ulma, l'autre pour les Juifs. Le , défiant l'interdiction des Nazis, les proches de la famille Ulma exhumèrent les corps pour les enterrer dans le cimetière. Ce faisant, ils découvrirent que le septième enfant de Wiktoria était presque né dans la tombe de ses parents.

Commémoration 

Le , Józef et Wiktoria Ulma reçurent de Yad Vashem le titre de Justes. Leurs médailles d'honneur furent remises à Władysław Ulma, le frère survivant de Józef. Leur certificat nous indique qu'ils ont essayé de sauver des Juifs au risque de leur vie, mais il oublie de mentionner qu'ils sont morts pour eux, comme le signale le livre de Jolanta Chodorska et Alicja Augustiniak : Godni synowie naszej Ojczyzny.

Au  de leur exécution, un mémorial en pierre fut érigé dans le village de Markowa pour rendre hommage à la famille Ulma. L'inscription sur le monument indique : 

Le jour de l'inauguration du monument, l'archevêque de Przemyśl,  Mgr. Jozef Michalik – Président de la Conférence des Évêques de Pologne – célébra une messe solennelle.

L'Ordinaire local (Evêque) a ouvert un procès en béatification pour la famille Ulma en 2003. Le , à l'issue de la phase diocésaine, le dossier complet de leur martyre a été transmis à Rome pour être examiné par la Congrégation pour les causes des Saints .

Le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Tarcisio Bertone a parlé de l'héroïque famille polonaise au Capitole romain le  lors de la présentation de l'édition italienne du livre de Martin Gilbert, I giusti. Gli eroi sconosciuti dell'Olocausto (Les Justes. Héros inconnus de l'Holocauste).

Le  – 63 ans après que les familles Ulma, Szall et Goldman aient été massacrées – une commémoration toute particulière fut organisée à Markowa. Une messe fut célébrée, suivie d'un Chemin de Croix à l'intention de la béatification des Ulma, serviteurs de Dieu. Parmi les invités se trouvait le président du Conseil de Cracovie, qui a déposé des fleurs au monument aux morts. Les élèves du lycée de la ville ont donné une courte représentation montrant la décision de la famille Ulma de cacher des Juifs, leur spectacle s'intitulait « Les Huit Béatitudes ». Il y a eu aussi une soirée de poésie consacrée à la mémoire des tués. Les anciens voisins et proches qui les avaient connus participèrent pour parler de la vie des Ulma. Un historien de l'Institut de la Mémoire nationale a présenté des documents d'archive et le postulateur de la cause au diocèse a expliqué quels étaient les exigences d'un procès en béatification.

Le 17 décembre 2022, le pape François a confirmé le martyre familial comme condition préalable à la béatification. 

Un nouveau jour férié pour la Pologne avait été proposé par l'ancien Premier Ministre polonais Jarosław Kaczyński, qui aurait porté le nom de la famille Ulma.

Voir aussi 
 Sauvetage de Juifs par des Polonais pendant l'Holocauste

Références

Témoignages 
  Anna Poray, Polish Righteous, Those Who Risked Their Lives 2004.
   The Righteous and their world. Markowa through the lens of Józef Ulma, by Mateusz Szpytma, Institute of National Remembrance (Institut de la Mémoire nationale), Pologne
  Gisele Hildebrandt, Otto Adamski. Dorfimfersuchungen in dem alten deutsch-ukrainischen Grenzbereich von Landshuf. 1943. Cracovie. 
  Interview with the President of the Committee for the Monument in Markowa

Notes  

Juste parmi les nations polonais
Victime de la Shoah en Pologne
Décès en mars 1944
Martyr catholique au XXe siècle